Nox är ett fiktivt folkslag i TV-serien Stargate. Nox är en människolik ras som kan göra sig själva osynliga, läka och återuppliva människor.

Raser i Stargate

en:Mythology of Stargate#Nox